Die Carbonate, Nitrate, Borate in der Systematik der Minerale nach Dana umfassen die Klasse V dieser Systematik. Nach der neuen Dana-Klassifikation besteht die Klasse 
 bei den Carbonaten aus den Unterklassen 13 (Carbonate), 14 (Wasserfreie Carbonate), 15 (Hydratisierte Carbonate), 16 (Carbonate – Hydroxyl oder Halogen) und 17 (Carbonate mit verschiedenen Formeln)
 bei den Nitraten (und Iodaten) aus den Unterklassen 18 (Einfache Nitrate), 19 (Nitrate mit Hydroxyl- oder Halogenidionen), 20 (Zusammengesetzte Nitrate mit anderen Anionen), 21 (Iodate - wasserfreie und hydratisierte), 22 (Iodate - Hydroxyl oder Halogen) und 23 (Zusammengesetzte Iodate)
 bei den Boraten schließlich aus den Unterklassen 24 (Wasserfreie Borate), 25 (Wasserfreie Borate mit Hydroxyl oder Halogenen), 26 (Hydratisierte Borate mit Hydroxyl oder Halogenen) und 27 (Borate).

Die Einträge sind nach folgendem Muster aufgebaut:

Die Spalte „Status“ gibt in Kurzform Auskunft über Abweichungen von der Anerkennung als eigenständiges Mineral oder andere Besonderheiten. Erläuterung der Abkürzungen:
 N = Veröffentlicht ohne Anerkennung durch die IMA/CNMNC
 R = Umbenannt oder Nummer geändert
 Q = Fraglich

13 Carbonate

13.00 Carbonate ohne Klassifikationsnummer

13.00.00 Borate, basisch wasserhaltig

13.00.00 Borate, basische wasserhaltige Chloride

13.00.00 Wasserhaltige Borate

13.00.00 Carbonate, Basisch wasserhaltig

13.00.00 Wasserhaltige Carbonate

13.01 Saure Carbonate mit verschiedenen Formeln

13.01.01

13.01.02

13.01.03

13.01.04

13.01.05

13.01.06

13.01.07

13.01.08

13.01.09

14 Wasserfreie Carbonate

14.01 Wasserfreie Carbonate mit einfacher Formel A+CO3

14.01.01 Calcitgruppe (Trigonal: Rc)

14.01.02 Vateritgruppe

14.01.03 Aragonitgruppe (Orthorhombisch: Pmcn)

14.01.04

14.01.05

14.01.06

14.01.07

14.02 Wasserfreie Carbonate mit der Formel A+B2+(CO3)2

14.02.01 Dolomitgruppe (Trigonal: R)

14.02.02 Norsethitgruppe

14.02.03

14.02.04

14.02.05

14.02.06

14.03 Wasserfreie Carbonate mit zusammengesetzter Formel A2+B2+(CO3)2

14.03.01

14.03.02

14.03.03 Fairchilditgruppe

14.03.04

14.03.05

14.03.06

14.04 Wasserfreie Carbonate mit zusammengesetzter Formel A2+B2+2(CO3)4

14.04.01

14.04.02

14.04.03

14.04.04 Burbankitgruppe (Hexagonal)

14.04.05 Burbankitgruppe (monoklin)

14.04.06

15 Wasserhaltige Carbonate

15.01 Wasserhaltige Carbonate mit A+(XO3) • x(H2O)

15.01.01

15.01.02

15.01.03

15.01.04

15.01.05

15.01.06

15.01.07

15.01.08 Joliotitgruppe

15.02 Wasserhaltige Carbonate mit A+mB2+n(XO3)p • x(H2O), (m+n):p > 1:1

15.02.01

15.02.02

15.02.03

15.02.04

15.02.05

15.02.06

15.03 Wasserhaltige Carbonate mit A+mB2+n(XO3)p • x(H2O), (m+n):p = 1:1 und mit U, Th, Zr, Y

15.03.01

15.03.02

15.03.03

15.03.04 Mckelveyitgruppe

15.03.05

15.03.06

15.04 Wasserhaltige Carbonate

15.04.01

15.04.02  Lanthanit-Reihe

15.04.03

15.04.04

15.04.05

15.04.06

15.04.07

15.04.08

15.04.09

16a Carbonate - Hydroxyl oder Halogen

16a.01 Carbonate - Hydroxyl oder Halogen in den Bastnäsit- /Synchysit- /Parisitgruppen

16a.01.01 Bastnäsit-Untergruppe

16a.01.02 Bastnäsit-Untergruppe (Hydroxylbastnäsit-Reihe)

16a.01.03 Synchysit-Untergruppe

16a.01.04

16a.01.05 Parisit-Untergruppe

16a.01.06

16a.01.07

16a.01.08

16a.01.09

16a.01.10

16a.01.11

16a.02 Carbonate - Hydroxyl oder Halogen mit (AB)3+(XO3)2Zq

16a.02.01

16a.02.02

16a.02.03

16a.03 Carbonate - Hydroxyl oder Halogen mit (AB)2(XO)3Zq

16a.03.01 Rosasitgruppe

16a.03.02 Malachitgruppe

16a.03.03

16a.03.04

16a.03.05

16a.03.06

16a.03.07

16a.03.08

16a.03.09

16a.03.10

16a.03.11

16a.04 Carbonate - Hydroxyl oder Halogen mit (AB)5(XO3)2Zq

16a.04.01

16a.04.02

16a.05 Carbonate - Hydroxyl oder Halogen mit verschiedenen Formeln

16a.05.01

16a.05.02

16a.05.03

16a.05.04

16a.05.05

16b Carbonate - Hydroxyl oder Halogen

16b.01 Carbonate - Hydroxyl oder Halogen mit (A)m(B)n(XO3)pZq, mit (m+n):p=1:1

16b.01.01 Ankylitgruppe

16b.01.02

16b.01.03

16b.01.04

16b.01.05

16b.01.06

16b.01.07

16b.02 Carbonate - Hydroxyl oder Halogen mit (A)m (B)n (XO3)p Zq x(H2O), mit (m+n):p=3:2

16b.02.01

16b.02.02

16b.02.03

16b.02.04

16b.03 Carbonate - Hydroxyl oder Halogen mit AmBn(XO3)pZq • x(H2O), (m+n):p = 2:1

16b.03.01

16b.03.02

16b.03.03

16b.03.04

16b.04 Carbonate - Hydroxyl oder Halogen mit (A)m(B)n(XO3)pZq • x(H2O), mit (m+n):p=8:1

16b.04.01

16b.04.02

16b.04.03

16b.04.04

16b.05 Carbonate - Hydroxyl oder Halogen mit verschiedenen Formeln

16b.05.01

16b.05.02

16b.05.03

16b.06 Carbonate - Hydroxyl oder Halogen

16b.06.01 Sjögrenit-Hydrotalkitgruppe (Sojogrenit-Untergruppe: Hexagonal)

16b.06.02 Sjögrenit-Hydrotalkitgruppe (Hydrotalcit-Untergruppe: Rhomboedrisch)

16b.06.03 Sjögrenit-Hydrotalkitgruppe (Hydrotalcit-Untergruppe: Rhomboedrisch)

16b.06.04 Quintinit-Charmarit-Gruppe

16b.07 Carbonate - Hydroxyl oder Halogen

16b.07.01

16b.07.02

16b.07.03

16b.07.04

16b.07.05

16b.07.06

16b.07.07

16b.07.08

16b.07.09

16b.07.10

16b.07.11

16b.07.12

16b.07.13

16b.07.14

16b.07.15

17 Zusammengesetzte Carbonate

17.01 Zusammengesetzte Carbonate mit verschiedenen Formeln

17.01.01 Tychitgruppe

17.01.02

17.01.03

17.01.04

17.01.05

17.01.06

17.01.07

17.01.08

17.01.09

17.01.10

17.01.11 Tundritgruppe

17.01.12

17.01.13

17.01.14

17.01.15

18 Einfache Nitrate

18.01 Einfache Nitrate mit A xNO3 • x(H2O), x kann gleich Null sein

18.01.01

18.01.02 Nitrokalit-Reihe

18.02 Einfache Nitrate mit A(NO3)2 • x(H2O), x kann gleich Null sein

18.02.01

18.02.02

18.02.03

19 Nitrate mit Hydroxyl- oder Halogenidionen

19.01 Nitrate mit Hydroxyl- oder Halogenidionen mit verschiedenen Formeln

19.01.01

19.01.02 Mbobomkulitgruppe

19.01.03

19.01.04

19.01.05

20 Zusammengesetzte Nitrate

20.01 Zusammengesetzte Nitrate mit anderen Anionen

20.01.01

21 Iodate - wasserfreie und wasserhaltige

21.01 Iodate - wasserfreie und wasserhaltige mit verschiedenen Formeln

21.01.01

21.01.02

21.01.03

22 Iodate - Hydroxyle oder Halogene

22.01 Iodate - Hydroxyle oder Halogene mit verschiedenen Formeln

22.01.01

22.01.02

22.01.03

23 Zusammengesetzte Iodate

23.01 Zusammengesetzte Iodate mit verschiedenen Formeln

23.01.01

23.01.02

24 Wasserfreie Borate

24.01 Wasserfreie Borate mit (A)2+ XO4

24.01.01

24.01.02

24.02 Wasserfreie Borate mit (A)2+ BO2 [XO3]

24.02.01 Ludwigitgruppe (Raumgruppe: Pbam)

24.02.02

24.02.03

24.02.04

24.02.05

24.02.06

24.02.07

24.03 Wasserfreie Borate mit (A)m(B)n[XO3]p

24.03.01

24.03.02

24.03.03

24.03.04

24.03.05

24.04 Wasserfreie Borate mit (A)2+(X2O5)

24.04.01

24.04.02

24.04.03

24.05 Wasserfreie Borate mit verschiedenen Formeln

24.05.01

24.05.02

24.05.03

24.05.04

25 Wasserfreie Borate mit Hydroxyl oder Halogen

25.01 Wasserfreie Borate mit Hydroxyl oder Halogen

25.01.01

25.01.02

25.01.03

25.01.04

25.01.05

25.01.06

25.02 Wasserfreie Borate mit Hydroxyl oder Halogen

25.02.01

25.02.02

25.02.03

25.03 Wasserfreie Borate mit Hydroxyl oder Halogen

25.03.01

25.03.02

25.03.03

25.03.04

25.03.05

25.03.06

25.04 Wasserfreie Borate mit Hydroxyl oder Halogen

25.04.01

25.05 Wasserfreie Borate mit Hydroxyl oder Halogen

25.05.01

25.06 Wasserfreie Borate mit Hydroxyl oder Halogen

25.06.01 Boracitgruppe (Orthorhombisch: Pca21)

25.06.02 Boracitgruppe (Trigonal: R3c)

25.06.03

25.06.04

25.07 Wasserfreie Borate mit Hydroxyl oder Halogen

25.07.01

25.08 Wasserfreie Borate mit Hydroxyl oder Halogen

25.08.01

25.08.02

25.08.03

25.08.04

26 Wasserhaltige Borate mit Hydroxyl oder Halogen

26.01 Wasserhaltige Borate mit Hydroxyl oder Halogen

26.01.01

26.01.02

26.01.03

26.01.04

26.01.05

26.02 Wasserhaltige Borate mit Hydroxyl oder Halogen

26.02.01

26.03 Wasserhaltige Borate mit Hydroxyl oder Halogen

26.03.01

26.03.02

26.03.03

26.03.04

26.03.05

26.03.06

26.03.07

26.04 Wasserhaltige Borate mit Hydroxyl oder Halogen

26.04.01

26.04.02

26.04.03

26.04.04

26.04.05

26.05 Wasserhaltige Borate mit Hydroxyl oder Halogen

26.05.01

26.05.02 Santitgruppe

26.05.03

26.05.04

26.05.05

26.05.06

26.05.07

26.05.08

26.05.09

26.05.10

26.05.11

26.05.12

26.05.13

26.05.14 Hilgarditgruppe

26.05.15

26.05.16

26.05.17 Pringleitgruppe

26.06 Wasserhaltige Borate mit Hydroxyl oder Halogen

26.06.01

26.06.02

26.06.03

26.06.04

26.06.05

26.06.06

26.06.07

26.07 Wasserhaltige Borate mit Hydroxyl oder Halogen

26.07.01

26.07.02

26.07.03

26.07.04

26.07.05

26.07.06

26.07.07

26.07.08

27 Borate

27.01 Zusammengesetzte Borate

27.01.01

27.01.02

27.01.03

27.01.04

27.01.05

27.01.06

27.01.07

27.01.08

27.01.09

27.01.10

27.01.11

Weblinks 
 Webmineral - Dave Barthelmy: New Dana Classification of Minerals. - 13 Carbonate Minerals, 14 Anhydrous Carbonates, 15 Hydrated Carbonates, 16a Carbonates - Hydroxyl or Halogen, 16b Carbonates - Hydroxyl or Halogen, 17 Compound Carbonates
 Webmineral - Dave Barthelmy: New Dana Classification of Minerals. - 18 Simple Nitrates, 19 Nitrates - Hydroxyl or Halogen,20 Compound Nitrates
 Webmineral - Dave Barthelmy: New Dana Classification of Minerals. - 21 Iodates - Anhydrous and Hydrated, 22 Iodates - Hydroxyl or Halogen, 23 Compound Iodates
 Webmineral - Dave Barthelmy: New Dana Classification of Minerals. - 24 Borates - Anhydrous, 25 Anhydrous Borates Containing Hydroxyl or Halogen, 26 Hydrated Borates Containing Hydroxyl or Halogen, 27 Compound Borates

Einzelnachweise 

Dana
Minerale